Моско́вский вокза́л — пассажирский терминал узловой станции Ту́ла I-Ку́рская Московской железной дороги, крупнейший железнодорожный вокзал города Тулы.

Краткая характеристика 
Станция расположена на железнодорожной линии Москва — Курск (Курское направление МЖД), имеются съезды на хордовую линию Вязьма — Сызрань: в сторону Калуги I, Узловой I (через Тулу-Вяземскую (Ряжский вокзал)). Ранее существовала также Тула-Лихвинская узкоколейная железная дорога.

От станции отходят пути на Тульский машиностроительный завод, Тульский завод цепей, , цементный завод, АО «Желдормаш», в депо ТЧ-22 Тула.

Сегодня на Московском вокзале Тулы имеются камеры наблюдения, кассы, оборудованные современными переговорными устройствами, справочное бюро, комнаты отдыха, багажное отделение, а также залы ожидания.

Московский вокзал города Тулы является достопримечательным местом — памятником истории и архитектуры.

История 
Первое здание вокзала было построено в 1867 году деревянным. В том же году в Тулу прибыл и первый пассажирский поезд из Москвы, а в августе 1868 было открыто пассажирское движение до Орла.

В 1869—1870 годах была проложена вторая колея и станции был присвоен первый класс, согласно которому здание вокзала станции должно было быть кирпичным. К 1868 году было построено двухэтажное каменное здание с фасадом и высокими полуовальными окнами, которые пропускали много света и придавали конструкции воздушность, и антресолями в концевых его частях. Отделка главного входа была выполнена строго и монументально. Операционный зал в середине отделял помещения пассажиров 1-го и 2-го классов от аналогичного для 3-го класса.

В здании имелись также служебные и складские помещения. Для пассажиров имелся буфет и ресторан. Для ожидающих поезда на платформе были сделаны навесы у здания вокзала. В легком деревянном павильоне, находившимся слева от здания вокзала находилось багажное отделение. Здание вокзала было расположено в непосредственной близости к железнодорожным путям. Для удобства пассажиров была сооружена платформа с перроном, с которой и осуществлялась посадка и высадка пассажиров. За зданием вокзала было расположено паровозное депо станции Тула. Оно было рассчитано на 27 паровозов и имело поворотный круг на 21 паровоз. При депо в 1872 году были также открыты мастерские паровозного ремонта, одноэтажное здание которых располагалось на окраине станции вблизи железнодорожных путей в южную сторону. Оно сохранилось и в настоящее время. Существовало также и особое помещение для проживания паровозных кочегаров. Оно находилось недалеко от здания вокзала за помещением багажного отделения.

В 1913 году к основному зданию было пристроено новое, расположенное слева от него перпендикулярно к старому зданию. В 1953—1956 годах здание вокзала, который уже имел к тому времени название Московского, было реконструировано по проекту Б. Д. Сергеева, К. И. Гурьева и Р. Г. Челнокова. В своей старой части, построенной в 1868 году, вокзал получил мощный шестиколонный портик. На карнизе и аттике портика были сделаны барельефы и лепные детали. Получили новую отделку внутренние помещения вокзала. В главном его зале в верхней части стен были выполнены большие живописные картины на сюжеты героического труда и отдыха советских людей. В 1970-х годах справа от главного здания вокзала было сооружено здание пригородных касс и багажного отделения, были сделаны также подземные переходы из здания вокзала на платформы первого и второго пути. В 2004—2009 годах была проведена последняя большая реконструкция платформ, здания вокзала.

Пассажирское движение 

На станции останавливаются поезда дальнего следования направлением на Баку, Белгород, Валуйки, Владикавказ, Днепр, Кременчуг, Кривой Рог, Курск, Льгов, Москву, Орёл, Пермь, Санкт-Петербург, Харьков. У некоторых поездов в Туле осуществляется смена локомотивной тяги. В летнее время также назначаются дополнительные поезда на Анапу, Ейск, Новороссийск, Ростов-на-Дону, Сочи. Все они останавливаются на низких платформах к западу от вокзала.

Станция является конечной для пригородных поездов направлением на Москву и Орёл и для пригородных поездов на дизельной тяге (рельсовых автобусов) направлением на Калугу, Узловую и Урванку. Для дизельных и электропоездов на Москву к северу от вокзала существуют отдельные две высокие платформы с четырьмя тупиковыми путями. Рядом с тупиками расположено здание пригородных касс.

Скоростное и ускоренное движение

Городской транспорт 

В нескольких минутах ходьбы к северу от пригородных касс находится линейная станция трамвая «Московский Вокзал», обслуживающая маршруты 3 и 9. До 2015 года она была соединена с ж/д гейтом. Перед главным зданием вокзала, на Площади Московского Вокзала, находится линейная станция троллейбуса «Московский Вокзал», обслуживающая маршруты 5, 6, 7. Также через Площадь Московского Вокзала следуют автобусы 2, 13, 13а, 16, 26, 36, 36а, 71, 72, 114, 136, 158, 166, 169, 174, 178, 182 и маршрутные такси 4, 12/15, 30, 35, 42, 54, 56, 61, 66, 158к, 164.

В истории мировой литературы 
На здании вокзала со стороны 1-го пути установлена мемориальная доска в память о встрече в 1879 году русских писателей Льва Николаевича Толстого и Ивана Сергеевича Тургенева.

Прочее 
Между зданием вокзала и пригородными кассами находится памятник тулякам-оружейникам и воинам Первой Мировой войны, открытый в 2014 году. За зданием пригородных касс, на платформе №1, находится памятник защитникам Тулы, открытый в 2015 году. Возле платформ пригородного сообщения находится памятник пожарным, открытый в 2021 году. На вокзале создан небольшой музей железнодорожной техники:
 Бронепоезд «Тульский рабочий» в составе двух контрольных платформ, двух бронеплощадок, бронепаровоза, вагона-клуба, вагона-пекарни, штабного вагона
 Ручная дрезина
 Электромотриса АЧС2-549
 Вагон-салон для первых лиц государства
 Пожарный поезд в составе вагона-гаража с автомобилем ЗиЛ-130 АЦ-40, переоборудованного пассажирского вагона, цистерны и тепловоза ТГК2

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 
 
 Тула-Лихвинская узкоколейная железная дорога 1905-2005

Станции Тульского региона Московской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Тулы
Железнодорожные вокзалы по алфавиту
Участковые станции
Станции 1 класса
Узловые железнодорожные станции